

Sigle 
 Model Year – letteralmente "anno del modello", usato per la differenziazione dei modelli automobilistici in base all'anno di fabbricazione

Codici 
 MY – codice vettore IATA di MAXjet Airways e Midwest Airlines
 my – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua birmana
 MY – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Malaysia
 MY – codice ISO 3166-2:BI di Muyinga (Burundi)
 MY – codice ISO 3166-2:LR della contea di Maryland (Liberia)

Informatica 
 .my – dominio di primo livello della Malaysia

Altro 
 MY – targa automobilistica di Lesbo (Grecia)
 My – cognome italiano

Altri progetti